Гленни () — фамилия.
 Гленни, Брайан (1946—2020) — канадский хоккеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года.
 Гленни, Эвелин (род. 1965) — шотландская перкуссионистка и композитор.
 Гленни-Смит, Ник (род. 1951) — английский композитор, наиболее известный благодаря саундтреку к фильму «Скала».